A LOUD! é uma revista mensal de música e cultura alternativa. Com mais de 800,000 exemplares vendidos, é já uma referência em Portugal após quinze anos de uma existência ininterrupta inteiramente dedicada à música extrema, É a única publicação impressa no país dedicada ao universo das sonoridades pesadas e independentes, tendo-se transformado não só numa influência decisiva de opinião como em parte integrante do dia-a-dia das diversas tribos afetas a esse abrangente estilo musical e suas tendências.

Com José Miguel Rodrigues como diretor e José Carlos Santos como chefe de redação, fazem parte dos quadros da LOUD! os mais respeitados jornalistas do meio e pelas suas páginas passaram já todos os artistas mais significativos, respeitados e influentes do meio musical a nível nacional e também internacional. Na abordagem aos artigos, entrevistas e críticas a discos e eventos, a LOUD! prima sempre por um equilíbrio constante, dando o realce merecido às grandes bandas e grandes acontecimentos, mas nunca esquecendo também a componente de apoio ao movimento underground, incitando jovens valores a desenvolverem a sua arte em busca de maior exposição.

Formada em 2000, a LOUD! é propriedade da empresa Pessoal do 13, Publicações, Lda, que também a edita.

Ligações externas 
  Página oficial

Revistas de Portugal
Revistas de música de Portugal
Revistas sobre heavy metal
Publicações fundadas em 2000